

Geografia

Niemcy 
 Graudenz – były powiat

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Grudziądz

Osoby 
 John Graudenz – niemiecki fotograf